Rasumowski-Quartette (Op. 59) bezeichnet folgende nach dem russischen Musikmäzen Rasumowski benannten Streichquartette von Ludwig van Beethoven:

Streichquartett Nr. 7 (F-Dur) op. 59 Nr. 1, siehe 7. Streichquartett (Beethoven);
Streichquartett Nr. 8 (e-Moll) op. 59 Nr. 2, siehe 8. Streichquartett (Beethoven);
Streichquartett Nr. 9 (C-Dur) op. 59 Nr. 3, siehe 9. Streichquartett (Beethoven).

Die Quartette bilden einen Höhepunkt im kompositorischen Schaffen Beethovens.

Siehe auch 

Razumovsky-Quartett (Ensemble)

Ludwig van Beethoven
Streichquartett (Werk)